A Monster Calls (boek), een kinderboek uit 2011 van schrijver Patrick Ness, in het Nederlands uitgegeven onder de titel Zeven minuten na middernacht
 A Monster Calls (film), een verfilming uit 2016 van het gelijknamige boek